Husby Sogn steht für:

* Husby Sogn (Holstebro Kommune), Kirchspielsgemeinde in der Holstebro Kommune, Dänemark
 Husby Sogn (Middelfart Kommune), Kirchspielsgemeinde in der Middelfart Kommune, Dänemark